Юрий Носенко:
 Носенко, Юрий Иванович (1927—2008) — сотрудник КГБ СССР, в 1964 году перебежавший в США.
 Носенко, Юрий Юрьевич (1937—2018) — российский дипломат.